Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dennis van Scheppingen che ha battuto in finale Jan Vacek 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Alexander Popp (quarti di finale)
 Assente
 Dennis van Scheppingen (Campione)
 Jan Vacek (finale)

 Olivier Mutis (semifinali)
 Gilles Elseneer (semifinali)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Alexander Peya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2004